

Film 
 Partnerzy () – film z 1982 roku
 Partnerzy () – film z 1990 roku
 Partnerzy () – film z 2002 roku

Serial 
 Partnerzy () – serial telewizyjny z 1971 roku (także pod tytułem Detektywi z wyższych sfer)
 Partnerzy () – serial telewizyjny z 1986 roku 
 Partnerzy () – serial komediodramat z 2012 roku
 Partnerzy () – serial komediowy z 2012 roku
 Partners – serial komediowy z 2014 roku

Powiązane 
 Tolerancyjni partnerzy () – film  z 1992 roku
 Malanowski i Partnerzy – polski serial
 Partnerzy w zbrodni () – film z 2000 roku
 Partnerzy w miłości () – film z 1992 roku